Ottante – una delle 88 costellazioni moderne.
 Ottante – strumento simile al sestante, anticamente impiegato dai naviganti per misurare gli angoli.
 Ottante – in geometria, l'ottava parte di un angolo giro, come pure ognuna delle otto parti di spazio determinate da tre piani ortogonali con un punto in comune tra loro.
 Ottante – in astronomia, ogni fase intermedia fra novilunio, primo quarto, plenilunio e ultimo quarto.